chłopi – warstwa społeczna
 Chłopi – powieść Władysława Reymonta
 Chłopi – film z 1922
 Chłopi – serial telewizyjny z 1972
 Chłopi – film z 1973